mdf commerce inc., auparavant Technologies Interactives Mediagrif Inc., est une société de technologie de l'information basée à Longueuil, Québec, Canada. Fondée en 1996, mdf commerce possède et exploite des sites de commerce en ligne, et a racheté des entreprises actives dans quatre secteurs de l'industrie: la chaîne d’approvisionnement, du commerce électronique, des places de marchés électroniques et l’approvisionnement stratégique.

mdf commerce emploie plus de 800 personnes à temps plein répartis dans 5 pays et sur 3 continents.

 Canada: Longueuil, Laval, Ottawa,
 États-Unis: Albany (NY), Northville MI, Austin (TX), North Fork (UT)
 Chine: Shenzhen
 Danemark: Copenhague 
 Ukraine: Kiev

La société est cotée à la Bourse de Toronto (TSX: MDF) depuis 2000.

En 2019, Mediagrif figure à la 75e place sur la liste des 250 plus grandes sociétés canadiennes de logiciels établie par Branham Group.

Mediagrif se classe en 2019 au 375e rang des plus importantes sociétés québécoises selon le Journal Les Affaires.

En septembre 2019, Luc Filiatreault est nommé président et chef de la direction, à la suite du départ de Claude Roy, qui occupait ce poste depuis 2008.

Filiales - Entreprises et produits du groupe 

 The Broker Forum (incorporée par Mediagrif le 20 février 1996)
 PowerSource Online (acquise le 1er août 1998)
 Technologies Carrus Inc. (acquise le 23 avril 2001)
 MERX (acquise le 11 décembre 2002)
 GovernmentBids.com (acquise le 23 février 2004)
 Polygon (acquise le 2 septembre 2004)
 BidNet, BidNet Direct, ePipeline (acquise le 16 août 2004)
 Construction Bidboard Inc. (acquise le 12 juillet 2006)
 MarketVelocity (acquise le 11 juillet 2007)
 Systèmes InterTrade Inc. (acquise le 22 décembre 2010)
 Jobboom (acquise de Québecor le 1er juin 2013)
 Réseau Contact (acquise de Québecor le 29 novembre 2013)
 Advance Software Concepts Inc. (acquise le 31 mai 2016)
 Technologies Orckestra Inc. (acquise le 23 juin 2017)
 K-Ecommerce (acquise 3 décembre 2019)
Vendor Registry (acquise le 23 novembre 2020)
Periscope Holdings Inc. (Acquise le 31 août 2021)

Réseau LesPAC Inc. acquise de l’entreprise Pages Jaunes le 14 novembre 2011, a été revendue à Trader Corporation le 11 juin  2019, afin de recentrer ses opérations sur les secteurs d’activités B2B.

Direction 
Luc Filiatreault, Président et chef de la direction (CEO)

Deborah Dumoulin, Chef de la direction financière (CFO)

Nicolas Vanasse, Vice-président, chef des affaires juridiques et secrétaire 

André Leblanc, Vice-président, marketing et affaires publiques

Camil Rousseau, Chef de la direction technologique

Catherine Roy, Vice-présidente, transformation

Julie Bélanger, Vice-présidente, ressources humaines

Andreanne Simon, Présidente, chaîne d'approvisionnement

Julie Pilon, Vice-présidente, places de marché électroniques

Pascal Cardinal, Président, commerce électronique

Mark Eigenbauer, Président, approvisionnement électronique

Principaux actionnaires 
Au 18 juillet 2020.

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel

Entreprise du secteur des technologies ayant son siège au Québec
Entreprise ayant son siège à Longueuil